Die Tennis Masters Series Indian Wells 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 19. März 2000 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In dieser Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war Mark Philippoussis. Er schied im Halbfinale gegen den neuen Turniersieger Àlex Corretja aus. Dieser besiegte im Finale den an 10 gesetzten Schweden Thomas Enqvist und gewann seinen ersten Titel in Indian Wells bzw. den zehnten Einzel-Titel seiner Karriere.
Im Doppel traten Wayne Black und Sandon Stolle nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Black schied in der ersten Runde aus, während Stolle mit Paul Haarhuis das Finale erneut erreichte. Dort unterlagen sie den an Position 2 gesetzten US-Amerikanern Alex O’Brien und Jared Palmer, die ihren 12. bzw. 15. Doppel- und ersten gemeinsamen Titel feierten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Ergebnisse auf der Seite der ATP (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Indian Wells